Le nom Huya peut désigner :

 Huya, divinité wayuu de la pluie.
 , objet transneptunien nommé d'après la divinité.